Die Slovenska Nogometna Liga 2014/15, auch PrvaLiga Telekom nach dem Sponsor Telekom genannt, war die 24. Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. Juli 2014 und endete am 30. Mai 2015. Titelverteidiger war der NK Maribor.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten im Verlauf einer Saison viermal gegeneinander; zweimal zu Hause, zweimal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 36 Spiele pro Saison. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte spielte in der Relegation gegen den Zweiten der Druga Slovenska Nogometna Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2016/17.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Neunte der Premjer-Liga spielte gegen den Zweiten der Druga Slovenska Nogometna Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2015/16.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2014 15
Fußballsaison 2014/15